Гришина — деревня в Плесецком районе Архангельской области России. Входит в состав Тарасовского сельского поселения.

География 
Вблизи деревни протекает река Перечега (приток Пуксы), которая впадает в озеро Монастырское. Сама деревня находится на его высоком берегу. Высота деревенского холма — 62 метра. Максимальная глубина Монастырского озера — 8 метров. Во время весеннего половодья Перечега затапливает пешеходный мостик — путь из деревни Монастырь в Гришину. От грунтовой дороги из села Тарасово в село Церковное к деревне ведёт просёлочная дорога, огибающая озеро Монастырское.

Местные жители различают две деревни: Гришина и Малогришина. Это объясняется тем, что часть домов находится на солидном удалении от остальных.

Демография 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в деревне проживало 2 человека.

Инфраструктура 
В деревне установлен таксофон. К жилым домам проведено электричество.

История 
Деревня впервые упоминается в 1556 году в Сотных книгах Каргопольского уезда. В годы гражданской войны, при наступлении Красной Армии, деревня сильно пострадала от шрапнельных снарядов интервентов.

Примечания 

Населённые пункты Плесецкого района